Дэвид Питерсон:
 Питерсон, Дэвид (политик) (род. 1943) — канадский политик, премьер-министр Онтарио с 1985 по 1990 год.
 Питерсон, Дэвид (лингвист) (род. 1981) — американский лингвист, автор ряда искусственных языков.
 Питерсон, Дэвид (бейсболист) (род. 1995) — американский бейсболист.